

Persone

 Alf Svensson (1938) – politico svedese, eurodeputato 
 Anders Svensson (1976) – ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Artur Svensson (1901-1984) – velocista svedese, specializzato nei 400 metri piani
 Åsa Svensson (1975) – ex tennista svedese
 Bo Svensson (1979) – ex calciatore danese, di ruolo difensore
 Carl Svensson (1879-1956) – tiratore di fune e sollevatore svedese
 Catharina Svensson (1982) – modella danese, vincitrice del concorso Miss Terra 2001
 Daniel Svensson (1977) – batterista svedese
 David Svensson (1984) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Egon Svensson (1913-1995) – lottatore svedese, specializzato nella lotta greco-romana 
 Eric Svensson, detto Spänst (1903-1986) – triplista e lunghista svedese
 Esbjörn Svensson (1964-2008) – pianista svedese
 Eva-Britt Svensson (1946) – politica svedese, eurodeputata dal 2004 al 2011
 Fritiof Svensson (1896-1961) – lottatore svedese, specializzato nella lotta greco-romana
 Gottfrid Svensson (1889-1956) – lottatore svedese, specializzato nella lotta libera
 Gustav Svensson (1987) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Håkan Svensson – ex calciatore svedese
 Henning Svensson (1891–...) – calciatore svedese, di ruolo difensore
 Jesper Svensson (1990) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Jill Svensson, propr. Jill Gull-Britt Svensson (1995) – cantante svedese
 Jonas Svensson (1966) – ex tennista svedese
 Jonas Svensson (1993) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Kalle Svensson (1925-2000) – calciatore svedese, di ruolo portiere
 Karl Svensson (...–...) – calciatore svedese, di ruolo difensore
 Karl Svensson (1984) – calciatore svedese, di ruolo difensore
 Karl-Johan Svensson (1887-1964) – ginnasta svedese 
 Kjell Svensson (1938) – ex hockeista su ghiaccio svedese
 Kurt Svensson (1927-2016) – calciatore svedese, di ruolo attaccante
 Magnus Svensson (1969) – ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Magnus Pääjärvi-Svensson (1991) – hockeista su ghiaccio svedese
 Marcus Svensson (1990) – tiratore a volo svedese
 Marie Svensson (1967) – tennistavolista svedese
 Max Svensson (1998) – calciatore svedese, di ruolo attaccante
 Michael Svensson (1975) – ex calciatore svedese, di ruolo difensore
 Niclas Svensson (1970) – ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Ola Svensson (1964) – ex calciatore svedese
 Ola Svensson (1986) – cantante svedese
 Ola Tomas Svensson (1967) – ex calciatore svedese, di ruolo difensore
 Oskar Svensson (1995) – fondista svedese
 Per Svensson, propr. Per Oskar Svensson, detto Pelle (1943-2020) – ex lottatore svedese, specializzato nella lotta greco-romana
 Peter Svensson (1974) – musicista e produttore discografico svedese
 Rudolf Svensson (1899-1978) – lottatore svedese, specializzato nella lotta libera e nella lotta greco-romana
 Sigurd Svensson (1912-1969) – cavaliere svedese
 Sven-Ove Svensson (1922-1986) – calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Tenny Svensson (1952) – ex tennista svedese
 Thorsten Svensson (1901-1954) – calciatore svedese, di ruolo attaccante
 Tomas Svensson (1968) – ex pallamanista svedese
 Tommy Svensson (1945) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore svedese, di ruolo centrocampista
 Tore Svensson (1927-2002) – calciatore svedese, di ruolo portiere
 Victoria Sandell Svensson (1977) – ex calciatrice svedese, di ruolo attaccante

Altro
 Esbjörn Svensson Trio, conosciuto anche come E.S.T. – trio jazz svedese
 Hemliga Svensson – film del 1933, diretto da Schamyl Baumann

Pagine correlate
 Fredrik Svensson